Miejscowości w USA:
 Columbiana – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Columbiana – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Columbiana (ang. Columbiana County) – w stanie Ohio